Kajetan Potocki – kanonik
 Kajetan Potocki – urzędnik